Га́мба — діалектна назва ґудзика у вигляді вузла.
 Віола да гамба — старовинний струнний смичковий музичний інструмент.

Топонім 

 Гамба — місто в Габоні.
 Гамба — повіт у Тибетському автономному окрузі (Китай).
 Гамба — тибетське селище на півночі Сіккіму в Тибетському автономному районі КНР.

Прізвище 

Га́мба, Ґа́мба () — італійське прізвище, утворене від gamba («нога»).
Чоловіки
 Джузеппе Гамба (1857—1929) — італійський кардинал.
 Жак Франсуа Гамба (1763—1833) — французький дипломат, мандрівник, підприємець і письменник.
 Румон Гамба ( 1972) — британський диригент.
 Філіппо Гамба ( 1968) — італійський піаніст.
 Еціо Гамба ( 1958) — італійський дзюдоїст і тренер.
Жінки
 Даніелла Ґамба ( 1982) — американська фотомодель і танцівниця іспано-італійського походження.
 Марина Гамба (бл. 1570—1612) — мати незаконних дітей Галілео Галілея.

Див. також 
 «Ґамба Осака» — японський футбольний клуб.
 Хамба — село в Румунії.